Сервилия — опера в пяти действиях Николая Римского-Корсакова. Либретто написано композитором на основе одноимённой драмы Льва Мея.

Премьера состоялась в Мариинском театре а (дирижёр Феликс Блуменфельд) и выдержала семь представлений.

Традиционно считается, что «Сервилия» не принадлежит к числу удачных произведений композитора, в частности, из-за слабости исходной пьесы Л. Мея. Это единственная опера Римского-Корсакова, которая на протяжении XX века ни разу не была записана (за исключением некоторых фрагментов, записанных в 1949 году в исполнении О. Пиотровской, Г. Нэлеппа и П. Лисициана и оркестра Всесоюзного радио под управлением О. Брона). В советское время была исполнена только однажды — в 1944 году оперным ансамблем ВТО — в том числе из-за нежелательности постановок в СССР произведения с финалом, провозглашающим торжество христианской веры (даже содержание оперы в сборниках оперных либретто было сильно сокращено).

15 апреля 2016 года состоялась премьера оперы в Камерном Музыкальном театре им. Б. Покровского (реж. О. Иванова, дирижёр Г. Рождественский). По словам музыковеда Л. Кириллиной, «воскрешение „Сервилии“ — историческое событие, но оно ценно не только в качестве исправления несправедливости, а как знак того, что русский музыкальный театр дорос до зрелого понимания этой удивительной оперы». В том же году Г. Рождественским была осуществлена полная запись оперы.

Действующие лица 
 Софоний Тигеллин, префект преторианцев — бас
 Тразея Пет, сенатор — тенор
 Соран Барса, сенатор — бас
 Паконий Агриппин, сенатор — бас
 Гельвидий Приск, сенатор — бас
 Монтан, сенатор — тенор
 Валерий Арулен Рустик, народный трибун — тенор
 Эгнатий, вольноотпущенник сенатора Сорана — баритон
 Фульциний Афер, горожанин — тенор
 Авидий Гиспо, горожанин — бас
 Цест, горожанин — бас
 Велокс, горожанин — бас
 Мелла, горожанин — тенор
 Старик — бас
 Претор — бас
 Глашатай — тенор
 Центурион — бас
 Раб — тенор
 Сервилия, дочь сенатора Сорана — сопрано
 Антония, кормилица Сервилии — меццо-сопрано
 Локуста, волшебница — меццо-сопрано
 Неволея, невольница Локусты — сопрано
 Призрак — меццо-сопрано
 Продавец поленты, мальчик — меццо-сопрано
 Девочка-цветочница — сопрано.

Сенаторы, трибуны, жрецы, канефоры, писцы, преторианцы, гладиаторы, музыканты и музыкантши, певцы, плясуньи, рабы, невольницы, прохожие, народ.

Сюжет 
Действие происходит в Риме в 67 году н. э (то есть, во времена правления императора Нерона). В центре сюжета — судьба оппозиционных сенаторов Тразеи и Сорана, а также дочери последнего — Сервилии. В Сервилию влюблён бывший раб её отца германец Эгнатий. Он плетёт интриги, в результате которых Тразею и Сорана обвиняют в измене. Встретившись с Сервилией, Эгнатий предлагает девушке сделку: свобода сенаторов в обмен на согласие стать его женой. Сервилия с негодованием отказывается, тогда Эгнатий даёт ей время на размышление и запирает. Девушку спасает рабыня-христианка, после чего Сервилия сама обретает веру в единого Бога. Суд приговаривает Тразею и Сорана к вечному изгнанию, а дочь Сорана отдаёт на поруки Эгнатию. Жених Сервилии трибун Валерий накладывает на решение вето, однако влюблённым не суждено быть вместе — Сервилия умирает, призывая Валерия также обратиться в христианскую веру. Потрясённый Эгнатий, а вслед за ним и народ славят единого Бога.

Примечания

Ссылки 
 Страница на classic-music.ru
 Страница на belcanto.ru
 Страница на сайте, посвящённом Н. Римскому-Корсакову

Оперы 1901 года
Оперы по произведениям Льва Мея
Оперные премьеры Мариинского театра